Kuwarasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuwarasan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kuwarasan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar